La 11 édition de l'Universiade d'été s'est déroulée à Bucarest, en Roumanie.

Tableau des médailles